Juventus F.C., talijanski klub
Clube Atlético Juventus, brazilski klub
SC Young Fellows Juventus, švicarski klub